WSV steht für:

 waffenlose Selbstverteidigung, siehe Nahkampf #Waffenlose_Selbstverteidigung
 Waldviertler Schmalspurbahnverein
 Wandelschuldverschreibung, siehe Wandelanleihe
 Wärmeschutzverordnung
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
 Wassersportverein, siehe Yachtclub
 Weapons System Video
 Werksachverständiger (stellt Prüfbescheinigungen nach EN 10204 aus)
 Westdeutscher Skiverband
 Westdeutscher Spiel-Verband
 Wintersportverein
 Winterschlussverkauf, siehe Saisonschlussverkauf
 Wolfenbütteler SV
 World Society of Victimology, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation zur Viktimologie
 WSV Moers
 Wundschnellverband, umgangssprachlich auch Pflaster
 Wuppertaler Sportverein
 Württembergischer Schützenverband
 „Weitere Sicherheitsversorgung“ bei Steckdosen in Elektroinstallationen

wsv steht für:

 Wotapuri-Katarqalai (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Siehe auch:

WSV